Montferrat – region Piemontu
 Montferrat (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Montferrat (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy